Yann Richard peut désigner : 
 Yann Richard (1948- ), un spécialiste français de la sociologie religieuse de l'Iran.
 Yann Richard (1969- ), un géographe français spécialiste de l’Europe orientale et des pays baltes.